Новотроицкое сельское поселение  — муниципальное образование в составе Шабалинского района Кировской области России. 

Центр — село Новотроицкое.

История 
Новотроицкое сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Шабалинского района
Сельские поселения Кировской области